Jef Peeters (manager), Belgisch bestuurder
 Jef Peeters (filosoof), Belgisch sociaal filosoof
 Jef Peeters (verzetsstrijder), Belgisch verzetsstrijder
 Sjef Peeters, Nederlands politicus
 Jeff Peeters, Belgisch wielrenner